Velika nagrada Avstralije je lahko:

Velika nagrada Madžarske, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Madžarske, motociklistična dirka